HRV steht für:
 Kroatien (ISO-3166-Code)
 Handelsregisterverordnung (Deutschland)
 Heat Recovery Ventilation (engl. Bezeichnung für kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)
 Herzratenvariabilität, siehe Herzfrequenzvariabilität
 Humanes Rhinovirus
 Humanes Rotavirus
 Hunsrückverein

HR-V steht für:
 Honda HR-V, japanisches Automobil

hrv steht für:
 Kroatische Sprache (ISO-639-3-Code)

HRV